La déviation (technique de combat) est utilisée pour détourner l'attaque adverse.

Nature des intentions défensives selon les disciplines sportives
 En combat de percussion (escrime, boxe, karaté, etc.) la déviation détourne l’arme adverse de sa trajectoire. En plus de se garantir contre une attaque, elle présente l’avantage de créer une ouverture dans la défense adverse voire de provoquer un déséquilibre corporel. Bien sûr, ces deux effets pourront être exploités. 
 En combat de préhension (lutte, judo, etc.) la parade est également une action destinée à détourner l’attaque adverse (sur une tentative de saisie ou action technique).

En boxe et boxe pieds-poings
Dans les manuels de boxe du  et du début du , pour désigner ce mode défensif, on disait : « chasser le coup ». Ainsi on parlait de « parade chassée ».  Depuis la fin du , cette expression est remplacée par « dévier le coup » ou « déviation ». Elle est effectuée avec le membre supérieur (gant, avant-bras ou bras) ou le membre inférieur (pied, tibia ou genou).

Lorsque le geste est exécuté avec le gant, on parle très souvent de « parade déviante ». À contrario, lorsqu'elle réalisée avec l’avant-bras, on parle aussi de « blocage déviant ».

Action à ne pas confondre avec le battement qui est une action similaire mais à but offensif, c’est-à-dire destinée à créer une ouverture dans la défense adverse.

Ci-dessous quelques exemples en matière de « déviation ».

(1) Ce terme a été proposé en 1973 par Alain Delmas pour remplacer les termes de « chassé » et de « parade » qui ont d’autres sens dans le langage des sports de combat et notamment pugilistique.

D’après le Petit Larousse de 2005 : 
 Dévier : « v.t. S’écarter de la direction (…). - v.t. Modifier le trajet, la direction de (un mouvement) ».
 Déviation : « n.f. Fait de dévier, de s’écarter d’une direction normale (…) ».

La déviation est une action défensive à l’aide un geste de détournement de l’attaque adverse.

Sources
Georges Blanchet, Boxe et sports de combat en éducation physique, Ed. Chiron, Paris, 1947
Alain Delmas, 1. Lexique de la boxe et des autres boxes (Document fédéral de formation d’entraîneur), Aix-en-Provence, 1981-2005 – 2. Lexique de combatique (Document fédéral de formation d’entraîneur), Toulouse, 1975-1980.
Jack Dempsey, Championship fighting, Ed. Jack Cuddy, 1950
Gabrielle & Roland Habersetzer, Encyclopédie des arts martiaux de l'Extrême-Orient, Ed. Amphora, Paris, 2000
Louis Lerda, J.C. Casteyre, Sachons boxer, Ed. Vigot, Paris, 1944
Marcel Petit, Boxe : technique et entraînement, Paris, Ed. Amphora, Paris, 1972

Articles connexes
Glossaire de la boxe et des boxes pieds-poings
Blocage
Absorption

Liens externes
 Antenne WKA-France – Lexique des boxes pieds-poings (Rubrique "Formations", onglet "Ceinture noire")
 Lexique de Netboxe.com 
 Fiches pratiques de Netboxe.com 
 BoxRec Boxing Encyclopaedia 

Technique de défense
Lexique de la boxe et des boxes pieds-poings